Kinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Kinkel (* 1973), deutscher Fußballspieler (SSV Ulm 1846, 1. FSV Mainz 05)
 Georg August Heinrich von Kinkel (1741–1827), bayerischer Generalleutnant, siehe Georg August Heinrich von Kinckel 

 Hans Kinkel (1909–1991), deutscher Landarzt und Dichter
 Johann Kinkel († 1503), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johanna Kinkel (1810–1858), deutsche Komponistin und Schriftstellerin
 Juliane Kinkel (1892–1986), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Kaya Kinkel (* 1987), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Kip Kinkel (* 1982), eigentlich Phillip Kipland Kinkel, US-amerikanischer Amokschütze 1998
 Klaus Kinkel (1936–2019), deutscher Politiker (FDP), Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland (1993–1998)
 Martin Kinkel (* 1964), deutscher Regisseur
 Tanja Kinkel (* 1969), deutsche Schriftstellerin

Kinkel ist auch ein Ort in Indien, Provinz Bihar

Kinkel werden im Raum Hannover auch die Speckwürfel in der Rotwurst bezeichnet